Der Issilkulski rajon () ist ein Rajon in der westsibirischen Oblast Omsk in Russland.

Der Rajon umfasst eine Fläche von knapp 2800 km² im westlichen Teil der Oblast und hat  Einwohner (Stand ). Diese gehören vorwiegend folgenden Ethnien an: 79,7 % Russen, 8,5 % Kasachen, 7,0 % Russlanddeutsche (einschließlich Russlandmennoniten) und 2,1 % Ukrainer. Durch den Rajon verläuft der südliche Zweig der Transsibirischen Eisenbahn Samara – Tscheljabinsk – Omsk. Verwaltungszentrum ist die Stadt Issilkul, in der etwa zwei Drittel der Einwohner leben. Der Rajon existiert seit 1925.

Gemeinden 
Liste der 57 Siedlungen im Issilkulski rajon mit Postleitzahl, Art der Siedlung und Ethnie der Einwohner:

E/B Station = Eisenbahnstation
 Aul = Kasachische Siedlung
Dorf m/R = Dorf mit einem Rathaus
2779 km = Eine kleine Eisenbahnstation, die von Moskau 2779 km entfernt liegt
12-ter = Ein kleiner Ort/Einzelhöfe mit dem Namen Двенадцатый / Zwölfter, wird als Zahl geschrieben.

Weblinks 
 www.iwanowka.de – Private Webseite über das Dorf Iwanowka in Westsibirien.

Einzelnachweise 

Rajon in der Oblast Omsk